Schnellgericht steht für:

 eine Speise, die sich schnell zubereiten lässt, siehe Fertiggericht
 schnell zubereitete Speisen in der Gastronomie, siehe Fast Food

Schnellverfahren steht in der Justiz für:
 Schnellgericht (Österreich), Einrichtung der Justiz in Österreich
 Haft- und Schnellgericht als besondere Form des Strafverfahrens in Deutschland, siehe Beschleunigtes Verfahren (Strafverfahren, Deutschland) 
 ein Ausnahmegericht zur Unterdrückung von inneren Unruhen, siehe Standgericht